Als Offenburger Volksversammlung werden drei Großveranstaltungen der demokratisch-revolutionären Volksbewegung vor und während der Badischen Revolution (1847–1849) bezeichnet, die in Offenburg abgehalten wurden:

 Offenburger Versammlung 1847 vom 12. September 1847
 Offenburger Versammlung 1848 vom 19. März 1848
 Offenburger Versammlung 1849 vom 13. Mai 1849